Митинский сельсовет

 Митинский сельсовет — сельское поселение, Курганская область, Россия
 Митинский сельсовет — в Загорском районе Московской области (до 1925, 1927—1929, 1954—1994)
 Митинский сельсовет — в Коробовском районе Московской области (до 1925, 1929—1954)
 Митинский сельсовет — в Шатурском районе Московской области (до 1933)